Le tournoi de tennis de Marseille 1998 s'est déroulé au Palais des sports de Marseille du 2 au .

Faits marquants 
 Thomas Enqvist remporte le tournoi en simple pour la deuxième fois d'affilée en battant Ievgueni Kafelnikov en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Donald Johnson et Francisco Montana s'imposent face à Mark Keil et T.J. Middleton.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 1998
ATP 1998
Tennis en France en 1998
Tennis en février 1998